Un lanzamiento es en general la acción de arrojar, impulsar o promover algo. Según el contexto, el término se puede referir a:

Deportes
 Deportes de lanzamiento
 Paracaidismo
 Lanzamiento, en béisbol, acción en la que el pitcher lanza la bola al bateador.
Exploración espacial
 Lanzamiento, disparo de un cohete que porta una astronave.
 Ventana de lanzamiento, intervalos de tiempo que resultan más apropiados para iniciar un vuelo espacial.
Economía
 Lanzamiento, desarrollo e inserción en el mercado de un nuevo producto.
Derecho
 Lanzamiento es, en derecho procesal, el acta de desalojar de un bien inmueble a quién lo estuviera ocupando y su entrega a quien tenga derecho a su posesión, en ejecución de una resolución judicial.
Tecnología de vehículos
 Lanzamiento o cáster, el ángulo entre la vertical y el eje de movimiento de la llanta para control de dirección del vehículo.